Grant steht für:
 Grant (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Grant, Ärger, Übellaunigkeit und leichte Reizbarkeit, siehe Grantler
 (3154) Grant, Asteroid
 Grant Motor Car Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Grant Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Clan Grant, schottischer Clan
 Glen Grant (Whiskybrennerei), schottische Whiskybrennerei
 M3 Lee/Grant, US-amerikanischer Kampfpanzer
 Individuelles oder themenbezogenes Förderprogramm, siehe Forschungsförderung

Grant ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Grant-Insel, Insel vor der Hobbs-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Grant Valley, Tal in den Darwin Mountains, Antarktika
 General Grant Tree, Baum in Kings Canyon National Park, Kalifornien
 New Hampshire Grants, Landflächen im Nordosten der Vereinigten Staaten

Orte in Australien:
 Grant (Australien)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grant (Alabama)
 Grant (Colorado)
 Grant-Valkaria, Florida
 Grant (Idaho)
 Grant (Iowa)
 Grant (Kalifornien)
 Grant (Kentucky)
 Grant (Louisiana)
 Grant (Michigan)
 Grant (Minnesota)
 Grant (Montana)
 Grant (Nebraska)
 Grant (New York)
 Grant (Ohio)
 Grant (Oklahoma)
 Grant (Tennessee)
 Grant (Virginia)
 Grant (Washington)
 Grant (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Grant (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Grant (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Grant (Town, Portage County), Town(ship) in Wisconsin
 Grant (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Grant (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Grant-Studie
 Grant Township
 Grant Duff
 Grant County
 General Grant
 Mount Grant
 Grandt
 Grand